— вьетнамская исполнительница традиционных песен в жанре «сам».

Ха Тхи Кау родилась в 1928 году в провинции Намдинь в семье исполнителей «сам», и в восемь лет начала обучение пению в этом жанре. В детстве переселилась с семьёй в провинцию Ниньбинь. В 18 лет вышла замуж за покровителя нескольких трупп артистов сам , став его 18-й женой. От него она родила семь детей, из которых четверо умерли от оспы. Через 15 лет Нгуен Ван Мау умер. В старости жила в семье дочери. О финансовой ситуации Ха Тхи Кау говорила:
Бао Дай превратил всех в нищих.

Была неграмотна, однако помнила наизусть и создала множество новых песен и стихов. К примеру, первый всплеск популярности Ха Тхи Кау был вызван её песней 1977 года  собственного сочинения.

С 1993 года Ха Тхи Кау носила звание «народного мастера» и заслуженной артистки. В 1997 году правительство Вьетнама изучало её пение в рамках программы по сохранению традиционной культуры, носителями которой являются пожилые люди или национальные меньшинства. В 1998 году получила грамоту от радиостанции Голос Вьетнама.

Последнее выступление Ха Тхи Кау прошло 4 января 2011 года в ханойском клубе «сам» , тогда же ей и девяти другим исполнителям сам были вручены почётные грамоты Центра сохранения и распространения национальной культуры. Помимо этого в 2008 году Ха Тхи Кау была удостоена премии имени  за вклад в сохранение народных искусств.

В год смерти Ха Тхи Кау вышел фильм  режиссёра , созданный в сотрудничестве с ЮНЕСКО.

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Народная музыка Вьетнама